Charles Joseph de Suarès, né en  et mort le , est un prélat, évêque de Vaison de 1666 à 1670. Il est le frère cadet de son prédécesseur Joseph Marie de Suarès et l'oncle de Louis Alphonse de Suarèz.

Sources

 

Évêque de Vaison
Évêque catholique français du XVIIe siècle
Décès en novembre 1670
Naissance en juin 1618
Décès à 52 ans